Hornviper oder Hornotter bezeichnet:

 Europäische Hornotter (Vipera ammodytes)
 Afrikanische Hornvipern (Cerastes)
 Wüsten-Hornviper (Cerastes cerastes)
 Arabische Hornviper (Cerastes gasperettii)
 Persische Trughornviper (Pseudocerastes persica)